

Geografia

Francia 
 Erlenbach – antico nome tedesco di Albé, comune nel dipartimento del Basso Reno (Grande Est)

Germania

Comuni 
 Erlenbach – comune nel distretto di Stoccarda (Baden-Württemberg)
 Erlenbach am Main – città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Erlenbach bei Dahn – comune nel circondario del Palatinato Sudoccidentale (Renania-Palatinato)
 Erlenbach bei Kandel – comune nel circondario di Germersheim (Renania-Palatinato)
 Erlenbach bei Marktheidenfeld – comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)

Ex comuni, frazioni e quartieri 
 Erlenbach o Erlenbach an der Kahl – frazione di Blankenbach, comune nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Erlenbach – frazione di Elmstein, comune nel circondario di Bad Dürkheim (Renania-Palatinato)
 Erlenbach – ex comune ora quartiere di Erbach, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Erlenbach – ex comune ora frazione di Fürth, comune nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Erlenbach – ex comune ora quartiere di Kaiserslautern, città extracircondariale (Renania-Palatinato)
 Erlenbach – frazione di Radevormwald, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Frankfurt-Nieder-Erlenbach – quartiere di Francoforte sul Meno, città nel distretto di Darmstadt (Assia)
 Ober-Erlenbach – ex comune ora quartiere di Bad Homburg vor der Höhe, città nel distretto di Darmstadt (Assia)

Svizzera 
 Erlenbach – comune nel distretto di Meilen (Canton Zurigo)
 Erlenbach im Simmental – comune nella regione dell'Oberland (Canton Berna)

Sport 
 Basket Club Küsnacht-Erlenbach – squadra di pallacanestro svizzera

Pagine correlate 
Erlbach – pagina di disambiguazione